Monteagudo kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Monteagudo, Bolivia, ort, Chuquisaca,

Spanien 

 Monteagudo de las Vicarías (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Monteagudo (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar